Alaksiej Alaksiejewicz Iwanou (biał. Аляксей Аляксеевіч Іваноў, ros. Алексей Алексеевич Иванов, Aleksiej Aleksiejewicz Iwanow; ur. 17 maja 1980 w Witebsku) – białoruski biegacz narciarski, zawodnik klubu BSKP Mińsk.

Kariera  
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Alaksiej Iwanou pojawił 2 kwietnia 2004 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Murmańsku, zajmując szesnaste miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W Pucharze Świata zadebiutował 13 lutego 2005 roku w Reit im Winkl, zajmując 64. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Nigdy nie zdobył pucharowych punktów i nie był uwzględniany w klasyfikacji generalnej. W 2010 roku wziął udział w igrzyskach olimpijskich w Vancouver, plasując się między innymi na 45. pozycji na dystansie 50 km stylem dowolnym. Kilkakrotnie startował na mistrzostwach świata, najlepsze wyniki osiągając podczas MŚ w Val di Fiemme w 2013 roku, gdzie był między innymi czternasty w sztafecie, a rywalizację w biegu na 15 km stylem dowolnym ukończył na 22. miejscu. Startuje także w zawodach FIS Marathon Cup, w których trzykrotnie stawał na podium: w 2009 i 2011 roku wygrywał francuski maraton Transjurassienne, a w 2012 roku był drugi w austriackim Dolomitenlauf. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypadł w sezonie 2008/2009, który ukończył na dziewiątym miejscu.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Iwanou jak dotąd nie stał na podium zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 16.
 sezon 2007/2008: 59.
 sezon 2008/2009: 9.
 sezon 2009/2010: 42.
 sezon 2010/2011: 12.
 sezon 2011/2012: 11.
 sezon 2012/2013: 17.
 sezon 2013/2014: 20.
 sezon 2014/2015: 7.

Miejsca na podium

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Białoruscy biegacze narciarscy
Białoruscy olimpijczycy
Ludzie urodzeni w Witebsku
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1980